Кубок Іспанії з футболу 1998–1999 — 97-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вшосте здобула Валенсія.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1-2/8-9 вересня 1998

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 вересня/7 жовтня 1998

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/10-11 листопада 1998

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 грудня 1998/13 січня 1999

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/2 лютого 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/3 лютого 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 січня/4 лютого 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 січня/3 лютого 1999

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/23 лютого 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 лютого 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/24 лютого 1999

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 червня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 червня 1999

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

1998-1999
Іспанія
Іспанія
Футбол
Футбол